Джон Макклелланд (; ) — североирландский футболист и футбольный тренер. Карьере игрока уделил 23 года. В настоящее время работает экскурсоводом на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс Юнайтед).

Клубная карьера 

Макклелланд играл за «Портадаун», «Кардифф Сити», «Бангор Сити» (в обоих клубах был финалистом Кубка Уэльса) и «Мансфилд Таун». В 1981 году перешёл из «Мансфилд Таун» в шотландский «Рейнджерс» за 90,000 фунтов стерлингов. В клубе из Глазго Джон дважды становился обладателем Кубка шотландской лиги и также дважды был финалистом Кубка Шотландии.

В ноябре 1984 года «Уотфорд» купил Макклелланда за 225,000 фунтов стерлингов. За пять лет, проведенных в составе „лосей“, Джон дважды становился игроком сезона. Позже он перешёл в «Лидс Юнайтед», где в сезоне 1991/92 стал чемпионом Первого дивизиона Футбольной лиги. За время пребывания в «Лидсе» он дважды был отправлен в аренду: в «Уотфорд» и «Ноттс Каунти».

В шотландском «Сент-Джонстоне» Джон выполнял роль играющего тренера. Он также потом играл за «Каррик Рейнджерс», «Арброт», «Уиком Уондерерс», «Йовил Таун» и «Дарлингтон». За всю карьеру Макклелланд успел сыграть в каждой стране Великобритании.

Карьера за сборную 

За сборную Северной Ирландии Джон провёл 53 матча и забил 1 гол. Участник двух чемпионатов мира (1982 в Испании и 1986 в Мексика|Мексике).

Гол за сборную

Примечания

Ссылки 
John McClelland, Post War English & Scottish Football League A – Z Player's Database

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Портадаун»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Бангор Сити»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Тренеры ФК «Сент-Джонстон»
Тренерский штаб ФК «Лидс Юнайтед»